The Immigrant ist der Titel folgender Werke:
 The Immigrant (1915), US-amerikanischer Film von George Melford (1915)
 Originaltitel von Der Einwanderer, US-amerikanische Filmkomödie von Charles Chaplin (1917)
 The Immigrant (2013), US-amerikanisches Filmdrama von James Gray (2013)
 The Immigrant (Musical), Musical von Steven M. Alper, Sarah Knapp und Mark Harelik (2004)